Rudowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Rudowo, village du powiat de Mława.
 Rudowo, village du powiat de Płock.